-Benesse' kan syfta på:

 Benesse (företag) – ett företag, spelutgivare

Geografi

Frankrike 

 Bénesse-Maremne, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Bénesse-lès-Dax, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine,